Канути () — резерват дикой природы США на территории зоны переписи населения Юкон-Коюкук (Аляска).

Создан 2 декабря 1980 года. Площадь — 6 600 км².

История 
Национальный резерват дикой природы Канути был создан 2 декабря 1980 года природоохранным законом Alaska National Interest Lands Conservation Act.

Описание 
Резерват частично включает бассейн реки Коюкук и её притока, реки Канути.

На территории резервата разрешена охота и рыбалка.

Наиболее удобный способ добраться — авиационный через гражданский аэропорт Беттлс, имеющий сообщение с Фэрбанксом и близлежащими аэропортами (Аллакакет, Ануктувут-Пасс), также выполняет рейсы для авиатакси. С Беттлс до резервата можно добраться пешком или на лодке; территория резервата труднопроходимаяː не имеет троп. Зимой возможно добраться от магистрали Дальтон на лыжах или собачьих упряжках.

Природа 
Природа резервата является примером  (тайга — субарктические хвойные леса) Аляски, где доминируют елевые леса, а также присутствуют такие породы берёза и тополь.

Из-за заболоченной местности резервата он является местом гнездования и миграции тысяч птиц. Река Канути является местом миграции рыб семейства лососевые (чавыча, кета, кижуч, нельма). Нельма проделывает огромный нерестовый путь (свыше 1600 км). Леса резервата Канути — место обитания для 37 видов млекопитающих, в том числе барибала, лося, волка, бобра, ондатры, куницы, норки. Карибу с западной Арктики в зимний период находят пристанище в резервате.

Ссылки 
 Данные про резерват на Geographic Names Information System. United States Geological Survey
 

Водно-болотные угодья
Национальные резерваты дикой природы в штате Аляска
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1980 году